Ульрике Франк (; ) — немецкая актриса и фотомодель.

Фильмография 
 1998: Verbotene Liebe (zwei Folgen)
 1999: Mallorca – Suche nach dem Paradies
 2000, seit 2002: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
 2000: Großstadtträume
 2002: Hinter Gittern (fünf Folgen)
 2005: Emilia
 2008: Im Namen des Gesetzes — Tödlicher Einbruch
 2009: SOKO Leipzig — Ein neues Leben
 2010: Alles was zählt

Примечания 

Актрисы Германии
Фотомодели Германии